Monhysterida — отряд круглых червей из класса Chromadorea. Свободноживущие морские формы, некоторые пресноводные, в почве или комменсалы. Тангорецепторы головы расположены в два или три круга. Фаринкс цилиндрический или с базальным бульбусом. Амфиды круглые. Спикулы парные, а половые трубки самок обычно непарные.

Классификация 
105 родов и около 1000 видов. В 2007 году Майк Ходда выделил отряд в отдельный надотряд Monhysterica Hodda, 2007 в составе подкласса Plectia Hodda, 2007. Первоначально таксон был выделен в 1929 году И. Н. Филипьевым и назван им Monhysterata Filipjev, 1929, а в качестве Monhysterida используется после унификации имён высших таксонов нематод, начиная с работы Де Конинка (Coninck, 1965). Иногда подотряд Araeolaimina рассматривается в ранге отдельного отряда Araeolaimida.

 Подотряд Araeolaimina De Coninck 1965
 Надсемейство Axonolaimoidea De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 1933 (Chitwood 1937)
 Семейство Axonolaimidae De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 1933 (13 родов, 124 вида)
 Семейство Bodonematidae Jensen, 1991 (1 род, 1 вид)
 Семейство Comesomatidae Filipjev, 1918 (De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 1933) (23 родов, 173 видов)
 Семейство Coninckiidae Lorenzen, 1981 (1 род, 5 видов)
 Семейство Diplopeltidae Filipjev, 1918 (De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 1933) (15 родов, 118 видов)
 Подотряд Linhomoeina|Andrassy 1974
 Надсемейство Siphonolaimoidea Chitwood, 1937 (De Coninck 1965)
 Семейство Fusivermidae Tchesunov, 1996 (1 род, 1 вид)
 Семейство Linhomoeidae Filipjev, 1922 (Filipjev 1934) (27 родов, 216 видов)
 Семейство Siphonolaimidae Chitwood, 1937 (4 рода, 29 видов)
 Подотряд Monhysterina|De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 1933
 Надсемейство Monhysteroidea De Man 1876 (De Coninck, 1965)
 Семейство Monhysteridae De Man, 1876 (17 родов, 244 вида)
 Надсемейство Sphaerolaimoidea Filipjev, 1918 (De Coninck 1965)
 Семейство Sphaerolaimidae Filipjev, 1918 (De Coninck & Schuurmans Stekhoven 1933) (6 родов, 61 вид)
 Семейство Xyalidae Chitwood, 1951 (Lorenzen 1977) (48 родов, 467 видов)

Примечания

См. также 
 Daptonema setosum

Ссылки 
 
 

Круглые черви
Отряды круглых червей